Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 9 и 10 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в толкании ядра являлся Давид Шторль из Германии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 20,30 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования стартовали одновременно в двух квалификационных группах 9 июля 2016 года. В сектор вышли 29 участников.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у мужчин прошли 10 июля 2016 года. Лидерство после первой попытки захватил обладатель лучшего результата европейского сезона поляк Михал Харатык — 20,77 м. Однако уже следующим броском его опередил Давид Шторль из Германии. Харатык ответил в четвёртой попытке результатом 21,19 м, но последнее слово осталось за действующим чемпионом Европы. Шторль установил лучший результат сезона в Европе (21,31 м) и в третий раз подряд выиграл летнее первенство континента. Харатык вместе с бронзовым призёром Цанко Арнаудовым из Португалии впервые в карьере стали призёрами чемпионата Европы.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике